Tavarone – località del comune di Maissana
 Dino Tavarone – attore italiano
 Lazzaro Tavarone – pittore italiano